Spahići (Bosiljevo), naselje u općini Bosiljevo, Hrvatska
 Spahići (Bihać, BiH), naselje u općini Bihać, BiH